Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz Puda (ur. 1982) – polski polityk i samorządowiec
 Marta Puda (ur. 1991) – polska szablistka
 Tomasz Puda (ur. 1986) – polski biathlonista